Андрес — имя и фамилия. Известные носители:

Имя 
 Бонифасио, Андрес (1863—1897) — деятель Филиппинской революции, президент Тагалогской республики.
 Васкес, Андрес (род. 1987) — шведский футболист перуанского происхождения.
 Гуардадо, Андрес (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Д’Алессандро, Андрес (род. 1981) — аргентинский футболист, капитан «Интернасьонала», Олимпийский чемпион 2004 года.
 Иньеста, Андрес (род. 1984) — испанский футболист, один из самых выдающихся игроков в истории футбола.
 Каво, Андрес (1739—1803) — мексиканский историк, иезуит.
 Капелья, Андрес (1529—1609) — испанский религиозный деятель.
 Касерес, Андрес Авелино (1831—1923) — президент республики Перу, Великий маршал Перу.
 Мак, Андрес Артуро (1876—1936) — австралийский футболист.
 Санта-Крус, Андрес де (1792—1865) — южноамериканский политический и военный деятель, президент Перу, президент Боливии.
 Урданета, Андрес (1498—1568) — баскский мореход, первооткрыватель безопасного «пути Урданеты».

Фамилия 
 Андрес, Александра Львовна (1907—1991) — советский филолог, литературовед.
 Андрес, Анна Александровна (род. 1993) — украинская модель, предпринимательница, победительница конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» 2014 года.
 Андрес, Джессика (род. 1985) — американская актриса.
 Андрес, Игорь Владимирович (род. 1939) — советский футболист и тренер.
 Андрес, Штефан (1906—1970) — немецкий писатель и поэт.
 Андрес, Фридрих (1882—1947) — немецкий религиовед.
 Андрес, Эмил (1911—1999) — американский автогонщик, пилот Инди-500.
 Андрес, Эрни (1918—2008) — американский профессиональный баскетболист, бейсболист и тренер.
 Андрес-Родригес, Роса-Мария (род. 1977) — испанская теннисистка.

См. также 
 Андресс, Урсула